Dead Inside:

Музыка 
  — альбом 1996 года американской музыкальной группы .
  — сингл 2015 года английской рок-группы Muse.
 Dead Inside — песня группы Mudvayne из одноимённого альбома.
 Dead Inside — песня рэпера XXXTentacion из альбома 17.
 Dead Inside — песня группы  из альбома Until the End.
 Dead Inside — песня группы Skillet.

Кино и телевидение 
 Dead Inside — седьмой эпизод пятого сезона американской криминальной драмы «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк».
  (The Dead Inside) — американский музыкальный фильм ужасов 2011 года.
  — британский фильм ужасов 2013 года, выпущенный под названием «Зараженный» в США.

Другое 
  — ролевая игра.
 «Dead Inside» — состояние безнадёжности, подавленности, отсутствие желания жить.